Беле може да се односи на:

 Беле (Вогези), насељено место у Француској, у департману Вогези
 Беле (Ен, Пикардија), насељено место у Француској, у департману Ен, Пикардија
 Беле (Ен, Рона-Алпи), насељено место у Француској, у департману Ен, Рона-Алпи
 Беле (Лот), насељено место у Француској, у департману Лот